Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bartillat » :
 Le régiment de Bartillat cavalerie (1668-1680)
 Le régiment de Bartillat cavalerie (1702-1706)
 Le régiment de Bartillat dragons

Regiment de Bartillat